Принц Ернст Леопольд Фрідріх Саксен-Мейнінгенський (; 23 вересня 1895, Ганновер, Німецька імперія — 17 серпня 1914, Мобеж, Франція) — німецький офіцер.

Біографія 
Четвертий з шести дітей і другий син принца Фрідріха Саксен-Мейнінгенського і його дружини Адельгейди, уродженої графині Ліппе-Бістерфельдської. Двоюрідний брат принца Бернарда Ліппе-Бістерфельдського.

Загинув у бою на початку Першої світової війни. Через 6 днів у бою загинув його батько.

Примітки 
Саксен-Мейнінгени
Німецькі військовики Першої світової війни
Загинули в боях Першої світової війни